Der Skisprung-Weltcup 2015/16 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bei den Männern wurde vom 21. November 2015 bis zum 20. März 2016 ausgetragen und umfasste 29 Einzel- sowie 6 Teamwettbewerbe, von denen 27 in Europa und 8 in Asien stattfanden. Fünf Einzel- und ein Teamspringen wurden wetterbedingt abgesagt bzw. abgebrochen. Der Weltcup bei den Damen wurde vom 4. Dezember 2015 bis zum 28. Februar 2016 ausgetragen und umfasste 17 Einzelwettbewerbe, von denen 11 in Europa und 8 in Asien stattfanden. Die beiden letzten, für den 5. und 6. März 2016 vorgesehenen Springen, mussten wegen Schneemangels abgesagt werden. Der Titelverteidiger im Gesamtweltcup bei den Herren war Severin Freund, im Skiflugweltcup Peter Prevc sowie in der Nationenwertung Deutschland. Titelverteidigerin bei den Frauen war Daniela Iraschko-Stolz sowie in der Nationenwertung das Team aus Österreich.

Herren 
Im April 2015 gab die FIS den Weltcup-Kalender bekannt. Titisee-Neustadt war, wie schon im vorherigen Jahr, wieder Austragungsort, nachdem andere Orte aus finanziellen oder organisatorischen Gründen erneut hatten absagen müssen.

Nachdem er im Vorjahr knapp Severin Freund unterlegen war, konnte Peter Prevc als zweiter Slowene nach Primož Peterka (1996/97, 1997/98) den Gesamtweltcup gewinnen und Freund auf den zweiten Platz verweisen. Er dominierte die Saison und errang 15 Siege, womit er den bisherigen Rekord von Gregor Schlierenzauer aus der Saison 2008/09 (13 Siege) übertraf. Auch Schlierenzauers Punkterekord von 2083 Punkten verbesserte er mit 2303 Punkten deutlich.

Dritter in der Gesamtwertung wurde Kenneth Gangnes, der allerdings nach Ende der Saison infolge etlicher Verletzungen nie wieder zu einem Weltcupspringen antreten sollte. Auch seine Landsleute Johann André Forfang und Daniel-André Tande schafften in dieser Saison als Weltcupfünfter respektive -siebter den Durchbruch in die Weltspitze.

Teilnehmende Nationen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Einzelergebnisse Athleten

Karriereenden 
Nach der Saison:

Damen 
Sara Takanashi dominierte die Saison mit 14 Siegen bei 17 Springen und gewann damit auch zum dritten Mal den Gesamtweltcup. Titelverteidigerin Daniela Iraschko-Stolz sowie die Slowenin Maja Vtič waren die einzigen beiden Springerinnen, die ebenfalls ein Springen gewinnen konnten und belegten hinter Takanashi die Plätze zwei und drei.

Das deutsche Team um Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt konnte keinen einzigen Podestplatz einfahren.

Teilnehmende Nationen

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse 

 Legende

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2015
 Skisprung-Continental-Cup 2015/16

Weblinks 
Weltcup Männer
 

Weltcup Frauen

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2015/16
2015/16